Osirus — посмертный микстейп американского рэпера Ol' Dirty Bastard. Он был выпущен 4 января 2005 года на лейбле Sure Shot Recordings.

Оценки 

Osirus был встречен смешанными оценками. AllMusic дал микстейпу три с половиной бала основываясь на 23 отзывах.

Список композиций 
 «Pop Shots» (prod. by DJ Premier)
 «Dirty Dirty» (feat. Rhymefest)
 «Go Go Go» (feat. Blahzay Blahzay)
 «Who Can Make It Happen Like Dirt?»
 «High in the Clouds» (feat. Black Rob)
 «Rahzel Skit 1»
 «Dirty Run»
 «Stand Up» (feat. Cappadonna and Ghostface Killah)
 «Don’t Stop Ma (Out of Control)»
 «If Ya’ll Want War» (feat. Royal Flush)
 «Pussy Keep Calling»
 «Down South»
 «Rahzel Skit 2»
 «Caked Up» (feat. Baby Sham)
 «Fuck Y’all»
 «Move Back» (feat. The Lenox Ave. Boys, Jae Millz, Drag-On, Cardan and Terra Blacks)
 «Fire» (Dirty Dirty Alt. Version)
 «Pop Shots» (Clinton Sparks Remix)

Примечания 

Микстейпы 2005 года
Альбомы, опубликованные посмертно